Rue Sully à Lyon ;
 Rue Sully à Nantes.